Joseph Bergler ist der Name folgender Personen:

* Joseph Bergler der Ältere (1718–1788), österreichischer Bildhauer 
 Joseph Bergler der Jüngere (1753–1829), österreichischer Maler